«Драммондвилл Вольтижерс» ( и ) — канадский хоккейный клуб из города Драммондвилл, провинция Квебек. Клуб основан в 1982 году, выступает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

История названия 
Клуб назван в честь канадских вольтижёров, которые оккупировались на территории Квебека в 1812 году в ходе Англо-американской войны.

Достижения 
В 2009 году «Драммондвилл Вольтижерс» стали обладателями «Жан Роге Трофи» (приз лучшей команде регулярного сезона) и Президентского кубка, обыграв в финале «Шавиниган Катарактерз».

Клубы Главной юниорской хоккейной лиги Квебека
Спортивные клубы Квебека